De Zwitserse voetbalbeker 2009/10 (Duits: Schweizer Cup 2009/10) was de 85ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 17 september 2009 en eindigde met de finale op 9 mei 2010. FC Basel won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis door FC Lausanne-Sport in de eindstrijd met 6-0 te verslaan. Aan het toernooi deden 64 clubs mee. Omdat FC Basel ook de landstitel opeiste, plaatste FC Lausanne-Sport zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2010/11.

Schema

Zie ook
Axpo Super League 2009/10
Challenge League 2009/10
Zwitsers voetbalelftal in 2009
Zwitsers voetbalelftal in 2010

2010
Bekervoetbal 2009/10